Franzdorf steht für:

 Franzdorf (Schönberg), ehemalige Gemeinde in Schleswig-Holstein, heute zu Schönberg (Lauenburg)
 Amtsbezirk Franzdorf (auch: Groß-Franzdorf) im Landkreis Insterburg, Ostpreußen
 deutscher Name der Gemeinde Borovnica in Slowenien
 deutscher Name der Gemeinde Văliug in Rumänien
 deutscher Name von Borek (Horka I) in Tschechien
 deutscher Name von Františkov (Újezd) in Tschechien

Siehe auch:
 Franzendorf